Wing kan som auktorsförkortning betyda:

 Scott L. Wing
 Bruce Larry Wing

Robotskapade auktorsförkortningar